Marin Čilić era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo per un infortunio.

In finale Grigor Dimitrov ha sconfitto Nick Kyrgios con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Rafael Nadal (quarti di finale)
  Roger Federer (ritirato)
  Dominic Thiem (quarti di finale)
  Alexander Zverev (secondo turno)
  Kei Nishikori (ritirato)
  Milos Raonic (ritirato)
  Grigor Dimitrov (campione)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)

<li> David Goffin (primo turno)
<li> Tomáš Berdych (primo turno)
<li> Pablo Carreño Busta (terzo turno)
<li> Roberto Bautista Agut (primo turno)
<li> Jack Sock (primo turno)
<li> John Isner (semifinale)
<li> Sam Querrey (secondo turno)
<li> Gilles Müller (secondo turno)

Wildcard 

  Jared Donaldson (quarti di finale)
  Stefan Kozlov (primo turno)

 Tommy Paul (secondo turno)
 Frances Tiafoe (terzo turno)

Qualificati 

  Aleksandr Dolhopolov (secondo turno)
  Christopher Eubanks (primo turno)
  Mitchell Krueger (secondo turno)
  Maximilian Marterer (primo turno)

 John-Patrick Smith (primo turno)
 João Sousa (secondo turno)
 Michail Južnyj (primo turno)

Lucky loser 

  Thomas Fabbiano (secondo turno)
  Christian Harrison (secondo turno)

 Ramkumar Ramanathan (secondo turno)
 Janko Tipsarević (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2017